Vaksdal är en tätort i Vaksdals kommun i Hordaland fylke, Norge. Bergensbanen och Europaväg 16 passerar orten. Vaksdal har växt fram runt Møllerens fabrik på platsen.

Referenser 

Orter i Hordaland fylke
Vaksdals kommun